Martin Zeman (Tábor, 28 maart 1989) is een Tsjechische voetballer die momenteel voor het Tsjechische FC Viktoria Pilsen speelt. Hij was ook een international bij de Tsjechische U21. Hij speelt op de linkse flank.

Statistieken 

Tsjechisch voetballer